Blümke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Blümke (1898–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Ludwig Blümke (1849–1929), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat

Siehe auch:
 Blümcke